Vučevica est un toponyme qui peut désigner :
le mont Vučevica, une montagne situé à l'est de la Bosnie-Herzégovine ;
Vučevica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Klis, comitat de Split-Dalmatie ;
Vučevica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladimirci, district de Mačva.